Tasinnguaq bezeichnet:
 Tasinnguaq (See, Akulleq), See im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasinnguaq (See, Avalleq), See im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasinnguaq (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland